Süvöltős Tamás, Süvi (Budapest, 1966. április 4. –) képzőművész.

Nevéhez fűződik a magyar KISS Forever Band kitalálása, létrehozása 1987-ben. A csapatban Gene Simmons alakját személyesítette meg. Egyik fellépésük videófelvételét még Gene Simmons is látta az 1988-as budapesti koncertjüket megelőző napon egy magyar KISS rajongó lakásán.

Élete 
Már gyerekkorban megmutatkozott a képzőművészet iránti szenvedélye, de kreativitását csak felnőttként tudta kibontakoztatni. Minden technikát, fortélyt autodidakta módon sajátított el. Nagy hatással voltak Boris Vallejo, Frank Frazetta és Salvador Dalí alkotásai. Kezdetben grafikák és tusrajzok, portrék készültek, később az akvarell és olaj festmények gyarapodtak szép számmal. Első önálló kiállítása 1991-ben volt a Budai Várban.

Mindig kitalált valami új dolgot, szeretett kísérletezni. Itthon elsőként alkalmazta a speciális UV technikát a festészetben. Számos kép született ami természetes fénynél is szemet gyönyörködtető, de igazi pompájában csak az UV lámpa fényénél érvényesült.

Nemcsak a festészetben, a szobrászatban is jeleskedett. Híres személyekről zenészekről, színészekről, sportolókról készített élethű szobrokat. Először kedvenc rocksztárjairól mintázta alkotásait, később médiafelkérésre. Körülbelül 200 alkotás fűződik a nevéhez.  Televíziós és médiaszereplés mellett kiállításokon is bemutatta műveit. Néhány műve jelenleg is megtekinthető a WigWam Rock Klubban.

A szobrászkodás mellett a kisplasztika is előtérbe került. Sok hazai előadóművésznek tervezte meg a életműdíját, platina és aranylemezét, különdíját. Többek között a Karthago zenekarnak, a Korál együttesnek, Benkő Lászlónak és az Omegának, Zámbó Jimmynek és Sub Bass Monsternek nyújtották át ezeket a kiadóik.

Jegyzetek

További információk 
 Zemlényi Zoltán: Kitiltottak Publio Kiadó, 2013

Magyar képzőművészek
1966-ban született személyek
Élő személyek
Magyar könnyűzenei előadók